In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Mainz aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1952 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 1999.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BIG: Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 bis 1956: KPD
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FW: Bundesverband Freie Wähler Deutschland
 Grüne: Grüne
 bis 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands → DKP
 Linke: Die Linke
 1999: PDS
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Volt: Volt

Wählergruppen 

 FW: Freie Wähler → auch ÖDP
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 ÖDP/FW: Ökologisch-Demokratische Partei/Freie Wähler → auch ÖDP
 PM: Bürgerbewegung Pro Mainz
 ULM-N: Unabhängige Linke (?) Mainz-Neustadt

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Die Wahlergebnisse in den Jahren 1952 bis 1964 beinhalten auch die Gemeinderatswahlen in den damals noch selbstständigen Gemeinden Drais, Ebersheim, Finthen, Hechtsheim, Laubenheim und Marienborn.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1994

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: FWG: 2,3 %
2 2019: zusätzlich: PARTEI: 2,2 %

Ortsbeiratswahlen

Ortsbezirk Altstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Bretzenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Drais 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Ebersheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Finthen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Gonsenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Hartenberg/Münchfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Hechtsheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Laubenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Lerchenberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Marienborn 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Mombach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Neustadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Fußnote

1 1999: zusätzlich: ULM-N: 3,4 %

Ortsbezirk Oberstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Ortsbezirk Weisenau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2014

Weblinks 

 
 Ortsbeiratswahlergebnisse ab 1999
 Leitseite zu den Kommunalwahlen 2014
 Leitseite für die Ortsbeiratswahlergebnisse 2014
 Leitseite für die Kommunalwahlen 2019

Mainz
Kommunalwahlen
Politik (Mainz)